Saros 176 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 juni 2608 t/m 12 juli 3870. Deze serie duurt 1262 jaar en 38 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 22 t/m 92.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus